GHG steht für:
 General Healthcare Group, britischer Krankenhausbetreiber  
 Greenhouse gas, englisch für Treibhausgas
 Großhandelsgesellschaft, Rechtsform in der DDR
 Gruppenhorchgerät, Hydrophon im Zweiten Weltkrieg
 Marshfield Municipal Airport (Massachusetts) (FAA-Code), Flughafen in Marshfield (Massachusetts), Massachusetts
 Gemeinsame Heimgesellschaft

Abkürzung